Finley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Finley Township (Indiana)
 Finley Township (Kansas)
 Finley Township (Missouri)
 Finley Township (North Dakota)
 Finley Township (Oklahoma)